Vícious Crusáde (дословно: Порочный крестовый поход) — белорусская группа, играющая в стиле трэш-фолк-метал.

История

Начало 
22 марта 1996 года четверо студентов Минского Государственного Лингвистического Университета (Дмитрий Басик, Алексей Вертель, Алексей Гладыш и Павел Реунов) создают группу, через месяц получившую название Vicious Crusade, и призванную впоследствии стать одной из самых популярных метал-команд Белоруссии.

В течение 45 дней новообразованной группой записывается демо-лента, ставшая отличным примером того, как должна звучать первая демозапись, если не жалеть на такое важное дело времени, энергии и средств. Вдохновленные неожиданным успехом у публики и музыкальной прессы, участники команды записывают очередные пять треков для выпуска полноформатного альбома. Для этого приглашается вокалистка, Елена Горщук, которая привносит в музыку новый колорит, помогает открыть новые музыкальные возможности и буквально обогащает звучание группы.

Life That Kills 
В декабре 1996 года Vicious Crusade выпускают за собственные средства дебютный альбом «Life That Kills» ().

В музыкальном плане первый альбом основывается на трэш-металле с дэз-гроулингом и женским сопрано, прекрасно гармонирующим с готической и фолк-атмосферой. Промокопии альбома распространяются по местным магазинам и буквально через несколько дней группе предлагает подписать контракт журнал «Legion».

Через два месяца альбом переиздается в MC-формате на специально для этого созданном лейбле «Legion Productions». Количество проданных копий превосходит все ожидания и уже с первого альбома группе приходит популярность по всей Белоруссии. Телевизионные выступления, многочисленные обзоры в прессе в таких изданиях как «Ablaze», «Thrash ’Em All», «GrindZone», многих минских газетах свидетельствовали о несомненно высоком потенциале группы.

В июне 1997 года Vicious Crusade пригласили новую вокалистку, Алену Горных, которая располагает не только фолковым, но и оперным вокалом. Для того, чтобы познакомить публику с новой участницей, группа выпускает мини-альбом «Faces Of Vice» (). Этот мини-альбом оказывается существенным шагом вперед: фолк-мелодии с оперным пением, классический трэш с испанским текстом, более чистый звук — все это оказало влияние на последующее развитие группы. В завершение крайне успешного года группа выступила на фестивале Extremum ’97, который собрал свыше 2000 человек со всего СНГ.

The Unbroken 
В 1998 году Vicious Crusade гастролируют по Белоруссии, добиваясь популярности у сотен новых фэнов. Летом этого же года группа входит в студию, чтобы записать второй полноформатный альбом — «The Unbroken» (). Оперный вокал и оригинальный фолк-саунд показывают, что группа окончательно нашла свой стиль. Презентационный тур альбома начинается в Москве и продолжается в течение всего последующего года.

Российский журнал «Painkiller» оценивает альбом «The Unbroken» на пять баллов из пяти возможных (#5, январь 2000). В начале 1999 года крупнейший музыкальный еженедельник СНГ «Музыкальная Газета» помещает группу на обложку. По итогам белорусской музыкальной прессы Vicious Crusade добиваются следующих результатов:

По опросам «Музыкальной Газеты»:
 Группа года (Белоруссия) — первая позиция;
 Лучший альбом года — шестая позиция.

По опросам «М-magazine» (экс-«Legion»):
 Группа года (Белоруссия) — вторая позиция;
 Группа года (СНГ) — четвертая позиция.

Таким образом, альбом «The Unbroken» становится поворотной вехой в развитии группы и выводит её в число лидирующих команд всего постсоветского пространства.

2000 год ознаменовывается выпуском CD-версии «The Unbroken», включающей 2 бонус-трека, а также изменениями в составе группы: на место Павла Реунова приходит Сергей ’Маркус’ Одинец. Кроме того, в составе группы появился скрипач Баграт Вартанян. Vicious Crusade также подписывают контракт с белорусской метал-фирмой Metal Records, которая становится обладателем исключительных прав на издание альбомов группы. В декабре 2000 года группа выступает в Киеве, где производит настоящий фурор среди местной аудитории.

Forbidden Tunes 
В марте 2001 года, для презентации новых музыкантов, Vicious Crusade выпускают MC-версию пилотного мини-альбома «Messiah… Isn’t It Me?» (), раскрывающую совершенно новые стороны музыкальной деятельности группы.

Как и в случае с «The Unbroken», презентационный тур начинается в Москве. На этот раз московским концертом Vicious Crusade занимается крупнейший в РуНет-е сайт Musica.mustdie.ru, сразу же после концерта ставший официальным дистрибьютором альбомов группы в Москве. 25 декабря 2001 года Metal Records издает компакт-диск, включающий два мини-альбома — «Faces Of Vice» и «Messiah… Isn’t It Me?».

Новый полноформатный альбом «» () появляется в продаже 27 марта 2002 года.

На этот раз распространением нового релиза в России занимается крупнейший российский лейбл «Фоно». Сразу же после выхода альбома группа отправляется с концертом-презентацией в Киев. Ошеломляющий успех у публики и масс-медиа ещё раз подтвердили любовь украинцев к Vicious Crusade. По возвращении домой группа приняла участие в съемках передачи «Три хита в Алькатрасе» для минского телевизионного канала. По итогам майского номера «М-журнала» (№ 2/2002) Vicious Crusade признана «Группой 2001 года» в Белоруссии.

15 апреля 2002 года, ввиду творческих и личных разногласий, группа расстается с Аленой Горных. С конца 2002 года новой вокалисткой Vicious Crusade становится Татьяна Лабода, ранее игравшая в минской группе Longplay.

В январе 2003 года обновленный состав Vicious Crusade записывает две новые песни, одна из которых («Айчына» () впервые в истории группы исполняется на белорусском языке. К середине года планируется выход очередного мини-альбома, которому так и не суждено увидеть свет: Дмитрий Басик вынужден покинуть Белоруссию на несколько лет из-за рабочей командировки в Голландию. Группа объявляет о двухлетнем перерыве в своей деятельности и дает прощальный концерт.

Freedom Comes 
По независящим от группы обстоятельствам, заявленный двухлетний перерыв растягивается на три с половиной года. В течение этого времени некоторые музыканты Vicious Crusade принимают участие в других музыкальных проектах: Алексей Гладыш — в группе Deadmarsh, Сергей Одинец — в группе Стая, Баграт Вартанян — в своем сольном проекте God Mode, Татьяна Лабода — в группе Diffuzion. Дмитрий Басик и Алексей Вертель тем временем готовят материал для нового альбома Vicious Crusade.

Затянувшаяся пауза в концертной деятельности группы, а также отсутствие новых записей приводят в уныние даже самых преданных поклонников. Начинают появляться слухи о распаде Vicious Crusade. И вот, когда напряжение достигает своего критического пика, группа объявляет о своем возвращении на сцену и 27 мая 2007 года дает свой первый за четыре года концерт в Минске, а 25 августа выступает в Киеве, представив зрителям две новые композиции из грядущего альбома.

В течение 2007—2008 годов Vicious Crusade активно выступают на международных фестивалях и с сольными концертами в Белоруссии и на Украине.

29 мая 2009 года Vicious Crusade выпускают свой четвертый полноформатный альбом «Freedom Comes» (). В тот же день альбом в полном объёме звучит на концерте-презентации.

«Freedom Comes» вошел в десятку лучших белорусских релизов первого полугодия 2009 года по мнению экспертов сайта experty.by, а также в десятку лучших белорусских релизов ушедшего года по версии издания KP.BY.

31 октября 2009 года по случаю десятилетия альбома «The Unbroken» выходит третье переиздание релиза «The Unbroken 10th Anniversary Edition» с четырьмя новыми бонусами.

12 марта 2010 года на церемонии вручения премий Metalfront.org Music Awards 2009 Vicious Crusade в третий раз в своей истории были признаны лучшей белорусской метал-группой 2009 года.

Vicious Crusade & Friends vol.1 
25 апреля 2010 года в качестве подарка своим поклонникам к 14-летию группы Vicious Crusade выпускают альбом «Vicious Crusade & Friends vol.1» (), включающий в себя новую песню «What U Gonna Do 4 Love?», записанную совместно с минским коллективом My Ocean. А также альтернативную версию «Theodore’s Song» и кавер-версии на песни Vicious Crusade в исполнении белорусских и российских команд: Nightside Glance, Aillion, Symphony Of Seven, Зломрак, Distortion, Clan, Diffuzion и Magneti[k]a.

В марте и июле 2011 года группа выпускает интернет-синглы «End of Line» и «Losers’ Song». 4 июня Vicious Crusade дают единственный концерт в году, посвященный 15-летию группы.

В настоящее время Vicious Crusade работают над новым мини-альбомом, который будет состоять из Интернет-синглов, выпущенных в 2011—2012 гг, и распространяться бесплатно через сайт группы.

Согласно статистике сайта Last.fm, Vicious Crusade находятся на четвертом месте в списке самых прослушиваемых белорусских групп, уступая по популярности лишь Ляпис Трубецкой, N.R.M. и Стары Ольса.

Дискография

Студийные альбомы 
 1996: Life That Kills — MC
 1997: Faces of Vice — Mini MC
 1999: The Unbroken — MC
 2000: The Unbroken — CD
 2001: Messiah… Isn't It Me / Faces of Vice — Split CD
 2002:  — CD
 2008: My Cruel Mirror — Internet Single
 2009: Another Hero — Internet Single
 2009: Freedom Comes — CD
 2010: What U Gonna Do 4 Love? — Internet Single
 2010: Vicious Crusade & Friends vol.1 — CD
 2011: End of Line — Internet Single
 2011: Losers' Song — Internet Single

Состав

Текущий состав 
 Дмитрий Басик: вокал, соло-гитара (с 1996)
 Баграт Вартанян: скрипка (с 2000)
 Алексей Вертель: ритм-гитара (с 1996)
 Алексей Гладыш: барабаны (с 1996)
 Татьяна Лабода: вокал (с 2002)
 Сергей Одинец: бас-гитара (с 2000)

Бывшие участники 
 Елена Горщук: вокал (1996—1997)
 Павел Реунов: бас-гитара (1996—2000)
 Алёна Горных: вокал (1997—2002)

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт
 Vicious Crusade на last.fm
 Vicious Crusade на Facebook
 Vicious Crusade на Encyclopaedia Metallum
 Лучшие релизы 2009: топ-10 за первое полугодие от Experty.by
Рок-группы Белоруссии
Трэш-метал-группы Белоруссии
Фолк-метал-группы Белоруссии